Ryan McGinnis (né le  à Flint, dans l'État du Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Whalers de Plymouth || LHO ||32 ||2 ||2 ||4 ||31 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|2004-2005 || Whalers de Plymouth || LHO ||66 ||0 ||6 ||6 ||93 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2005-2006 || Whalers de Plymouth || LHO ||65 ||3 ||23 ||26 ||135 ||11 ||1 ||6 ||7 ||20
|- 
|2006-2007 || Whalers de Plymouth || LHO ||60 ||6 ||24 ||30 ||78 ||20 ||2 ||7 ||9 ||49
|-
|2007-2008 || Generals d'Oshawa || LHO ||64 ||6 ||42 ||48 ||115 ||15 ||2 ||9 ||11 ||24
|- 
|2008-2009 || Everblades de la Floride || ECHL ||43 ||2 ||10 ||12 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || River Rats d'Albany || LAH ||27 ||0 ||5 ||5 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||49 ||5 ||28 ||33 ||67 ||1 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|rowspan="2"|2009-2010 || Admirals de Norfolk || LAH ||17 ||0 ||3 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Moose du Manitoba || LAH ||8 ||0 ||1 ||1 ||4 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2010-2011 || Wings de Kalamazoo || ECHL ||30 || 5 || 16 || 21 || 23 || 15 || 1 || 7 || 8 || 8 	
|-
|2010-2011 || Moose du Manitoba || LAH ||19 ||1 ||1 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2011-2012 || Everblades de la Floride || ECHL ||33 || 1 || 10 || 11 || 38 || 2 || 1 || 1 || 2 ||2 	
|-
|2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH ||30 || 0 || 2 || 2 || 14 	|| 1|| 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2012-2013 || Everblades de la Floride || ECHL ||21 ||0 ||8 ||8 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2012-2013 ||Stingrays de la Caroline du Sud  || ECHL ||11 ||0 ||5 ||5 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Flint (Michigan)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des River Rats d'Albany
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Everblades de la Floride
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Défenseur de hockey sur glace